Солы — многозначный топоним.

Древняя Греция 
 Солы — древнегреческий город в Киликии (Малая Азия).
 Солы — древнегреческий город на Кипре.

Белоруссия 
 Солы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Солы — агрогородок в Сморгонском районе Гродненской области.

См. также
Сол